Cepelos ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Cepelos (Amarante)
 Cepelos (Vale de Cambra)